Кузьми́нцы () — село на Украине, находится в Гайсинском районе Винницкой области. Первоначальное название — Златополь. Первое письменное упоминание относится к 1500 году.

Код КОАТУУ — 0520883003. Население по переписи 2001 года составляет 871 человек. Почтовый индекс — 23712. Телефонный код — 4334.
Занимает площадь 4,098 км².

В селе родился Полный кавалер ордена Славы Павел Потапенко и проживал последние годы жизни Герой Советского Союза Александр Черноморец.

Адрес местного совета 
23712, Винницкая область, Гайсинский р-н, с. Кузьминцы, ул. Слобода, 13

Ссылки 
 
 Кузьминцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Гайсинского района